Deportivo foi um clube de futebol de Bonaire. Sua última participação registrada na primeira divisão foi em 1960/61.

Clubes de futebol de Bonaire